SM UC 98 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine vom Typ UC, das im Ersten Weltkrieg gebaut, aber nicht mehr eingesetzt wurde.

Verbleib 
UC 98 wurde an die Alliierten übergeben und zur italienischen Kriegsbeute erklärt. 1919 wurde das Boot vermutlich in La Spezia abgebrochen.

Literatur

Weblinks 
 uboat.net: UC 98 abgerufen am 24. Februar 2020

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Militärschiff für den Minenkrieg (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Blohm + Voss